Пангша:

 Пангша — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Пангша — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Раджбари.